Cimbro – che è attinente alla storica tribù germanica dei Cimbri
 Cimbro – che è attinente alla minoranza etnico-linguistica in Italia dei Cimbri
 Cimbro – lingua alto-tedesca, parlata in Veneto e Trentino
 Cimbro – frazione del comune italiano di Vergiate, in provincia di Varese
 Eleonora Cimbro – politica italiana
 Lucio Tillio Cimbro – politico romano